Diocese de Viana (Angola)
Diocese de Viana (Brasil)
Diocese de Viana do Castelo, em Portugal